

Nom commun 

 Le michon est un plat du Jura ;

Patronyme 

 Alban Michon (1977- ), aventurier-explorateur français ;
 Alexandre Michon (1858-1921), artiste franco-russe ;
 Alphonse Dumarais Michon (1784-1870), homme politique français ;
 Charles Michon (mort en 1940) colonel français ayant organisé la résistance des cadets de Saumur ;
 Emmanuel Michon (1955-), patineur de vitesse français ;
 Étienne Michon (1865-1839), historien d'art, conservateur au Louvre ;
 Georges Joseph Pierre Louis Marie Michon (1897-1970), général de brigade français ;
 Hubert Michon (1927-2004), archevêque de Rabat (Maroc) ;
  ; 
 Jacques Michon (né en 1945), professeur de littérature québécoise ;
 Jean Hippolyte Michon (1806-1881), religieux français, archéologue charentais et inventeur officiel de la graphologie ;
 Jean-François Michon-Dumarais (1751-1842), homme politique français ;
 Jean-Louis Michon (1924-2013), traducteur, essayiste, érudit pérennialiste et soufi français ; 
 Joseph Michon (1836-1904), médecin et homme politique français ;
 Léonard Michon (1675-1746), échevin de la ville de Lyon ;
 Louis Michon (1892-1973), chirurgien français ;
 Louis-Marie Michon (1802-1866), chirurgien français ;
 Mélina Robert-Michon (1979-), athlète française ;
 Pascal Michon (1959- ), philosophe et historien français ;
 Pierre Michon (1945- ), écrivain français ;
 Pierre Michon Bourdelot (1610-1685), médecin et anatomiste à l'origine d'une société savante ;
 Roger Michon (1904-1978), évêque de Chartres.

Surnom 
 Michon est le surnom de l'idole japonaise Miyoko Yoshimoto.

Lien externe 
 
Patronyme franc-comtois
Patronyme bourguignon
Patronyme vendéen